Melmerby kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Melmerby, Richmondshire, England, North Yorkshire, 
 Melmerby, Harrogate, England, North Yorkshire, 
 Melmerby, Cumbria – en by och civil parish i Eden i Cumbria i England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar